La famille Crotta est une famille patricienne de Venise, originaire de Milan. C'est Francesco Crotta qui réussit à acheter les titres de noblesse de sa famille en 1649.

Les armes des Crotta sont un amas de figures représentant en champ d'azur trois montagnes de sinople, chacune surmontée d'un cyprès de la même couleur avec une grotte dans le sein de ses montagnes, au fond de laquelle repose un Lion d'argent couché.

Le tableau de Giambattista Tiepolo acquis en 1902 par le Musée Städel à Francfort-sur-le-Main a été réalisé pour le palais vénitien de la famille. Il montre un épisode légendaire de l'histoire de cette dynastie patricienne originaire de Bergame. Lorsque la fille du souverain, Grata, amène à son père païen la tête coupée du martyr saint Alexandre, dont des fleurs odorantes ont germé, il se convertit au christianisme.

Notes et références

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien